

Списак 

КСП – Квалификације за Светско првенство, СП – Светско првенство, КЕП – Квалификације за Европско првенство, ЕП – Европско првенство, КОИ – Квалификације за Олимпијске игре, ОИ – Олимпијске игре

Спољашње везе 
Званични веб-сајт
Профил на сајту ИХФ

Рукомет у Црној Гори
Спискови за спорт